Jukajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jukajärvi (sjö i Norra Karelen), 
 Jukajärvi (sjö i Södra Savolax), 
 Jukajärvi (sjö, lat 61,52, long 28,92), 

Robotskapade Finlandförgreningar